Люба́рская — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Любарская, Александра Иосифовна (1908—2002) — советская писательница, переводчица, редактор.
 Любарская, Ирина Юрьевна (род. 1958) — советский кинокритик, обозреватель журнала «Итоги».
 Любарская, Людмила Александровна (урождённая Канторович, род. 1945) — советская шахматистка, чемпионка РСФСР.
 Любарская, Рахиль Яковлевна (известна как: Рахель Коэн-Каган; 1888—1982) — израильский политик и деятель сионизма.